Das Aberto da República 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Brasília. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 22. bis 28. November 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Brasília